L 14th Street — Canarsie Local — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Манхэттене и Бруклине. 

Маршрут L работает круглосуточно. Поезда следуют от станции Eighth Avenue в Манхэттене до станции Canarsie — Rockaway Parkway в Бруклине.

Маршрут

Ссылки
 MTA NYC Transit — L 14th Street — Canarsie Local